Thanet – distretto del Kent
 Isola di Thanet – penisola (e un tempo isola) del Kent